Порхово — название нескольких населённых пунктов:
 Порхово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Порхово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

См. также 

 Порхов — город в Псковской области, центр Порховского района